Миљковићи могу бити:

 Миљковић, презиме

или

 Миљковићи (Велика Кладуша), насељено мјесто у општини Велика Кладуша, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Миљковићи (Мостар), насељено мјесто у граду Мостару, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ